El xampinyó silvestre o camperol (Agaricus campestris, del llatí campester, perquè creix al camp) és un bolet de la divisió dels basidiomicets i comestible.

Descripció 
Barret amb esquames (semblants a una escata de peix) blanquinoses, poc denses, sobre un fons també blanquinós.
Làmines que, en tallar o trencar el bolet, aviat es tornen fosques, finalment negres.
Cama blanca, amb anell, sovint tacada de negre per les espores.
Carn invariable-que no pateix alternacions. Olor no remarcable.
(ATENCIÓ: no confondre amb Lepiota brunneoincarnata, un bolet molt tòxic, que pot arribar a ser mortal, sol sortir en els boscos, en els marges dels camins i en llocs oberts.)
Informació extreta de CAÇADORS DE BOLETS

El seu barret blanquinós és arrodonit de tendre i planer convex de vell. La seva carn és blanca i consistent. En alguns casos té escames de color marró. Té làmines de color rosat que s'enfosqueixen fins a quedar gairebé negres quan envelleix. El seu peu es pot separar. És blanc amb una anella i robust. Per sota l'anella sol tenir vires marronoses.

Hàbitat 
Viu en prats i clarianes herboses, en els mesos de més calor.

Gastronomia 
És un comestible excel·lent, que fins i tot pot menjar-se cru. Són més bons que el xampinyó cultivat (Agaricus bisporus). Curiosament, mentre en alguns països se'l considera el millor, en d'altres se'l refusa.

Referències 

Agaricus
Bolets comestibles